Il doppio del torneo di tennis Sparkassen Cup 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Svetlana Kuznecova e Martina Navrátilová che hanno battuto in finale Elena Lichovceva e Nadia Petrova 3–6, 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Svetlana Kuznecova /  Martina Navrátilová (campionesse)
 Elena Lichovceva /  Nadia Petrova (finale)

 Els Callens /  Janette Husárová (quarti di finale)
 Marion Bartoli /  Jelena Dokić (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sparkassen Cup 2003